Saros 173 zonsverduisteringserie is een reeks zonsverduisteringen in de periode 12 juli 2485 t/m 8 augustus 3729. Deze serie duurt 1244 jaar en 27 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 20 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus